Angels with Dirty Faces — второй студийный альбом британской поп-группы Sugababes, вышедший в 2002 году. Название отсылает к одноимённому кинофильму.

Список композиций 
 Freak Like Me
 Blue
 Round Round
 Stronger
 Supernatural
 Angels with Dirty Faces
 Virgin Sexy
 Shape
 Just Don’t Need This
 No Man, No Cry
 Switch
 More Than a Million Miles
 Breathe Easy (Acoustic Jam)
 Round Round (Alternative Mix)

Участники записи 
 Кейша Бьюкенен
 Хайди Рейндж
 Матиа Буэна

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Альбомы Sugababes
Альбомы Island Records
Альбомы, спродюсированные Bloodshy & Avant